Vanino – capoluogo del Vaninskij rajon (Territorio di Chabarovsk, Russia)
Vanino – variante del nome proprio di persona Vanni